Die 78. Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften fanden vom 5. bis 7. März 2010 in Trier in der Arena Trier statt.

Es gab durchweg neue Titelträger, kein Titel aus dem Vorjahr konnte verteidigt werden. Bei den Herren besiegte Christian Süß den bislang achtmaligen Titelträger Timo Boll. Kristin Silbereisen wurde erstmals Deutscher Meister im Einzel. Im Herrendoppel wiederholten Patrick Baum/Dimitrij Ovtcharov ihren Erfolg aus dem Jahre 2008. Bei den Damen sicherten Kathrin Mühlbach/Sabine Winter überraschend die Goldmedaille. Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt.

Beachtet wurden die Leistungen der Nachwuchsspielerinnen. Die Doppelsiegerinnen Mühlbach und Winter waren erst 18 bzw. 17 Jahre alt, im Endspiel des Einzelwettbewerbs stand die erst 15-jährige Petrissa Solja, die im Viertelfinale ihre vier Jahre ältere Schwester Amelie besiegt hatte.

Wegen Verletzungen sagten Nicole Struse und Tanja Hain-Hofmann ihre Teilnahme ab.

Weit hinter den Erwartungen zurück blieb das Zuschauerinteresse. 1000 Zuschauer am ersten Tag, 2000 am zweiten Tag ließen die Veranstalter ratlos zurück. Teilweise sah man den starken Schneefall dieser Tage als Ursache.

Herreneinzel 

Weitere Ergebnisse (unvollständig):
 Nico Christ – Lennart Wehking 4:3
 Sascha Röhr – Sascha Nimtz 3:2
 Sascha Nimtz – Lars Brinkhaus 3:0
 Ricardo Walther – Sascha Nimtz 3:0
 Daniel Schildhauer – Dennis Haberle 3:0
 Jörg Schlichter – Daniel Schildhauer 4:0
 Christian Velling – Michael Schneider 3:2
 Martin Dietrich – Daniel Schildhauer 3:?
 Dauud Cheaib – Martin Dietrich 3:0
 Dennis Haberle – Martin Dietrich 3:0
 Sebastian Borchardt – Falko Hille 3:?
 Robin Malessa – Sebastian Borchardt 3:0
 Benjamin Rösner – Sebastian Borchardt 3:2
 Deniz Aydin – Michael Schneider 3:2
 Deniz Aydin – Christian Velling 3:0
 Deniz Aydin – Thomas Theissmann 3:2
 Deniz Aydin – Nico Stehle 4:3
 Timo Boll – Deniz Aydin 4:1
 Timo Boll – Benjamin Rösner 4:0
 Bastian Steger – Philipp Floritz 4:?
 Alexander Flemming – Robin Malessa 4:3
 Timo Boll – Jörg Schlichter 4:? (Achtelfinale)
 Patrick Baum – Nico Christ 4:0 (Achtelfinale)
 Zoltan Fejer-Konnerth – Alexander Flemming 4:2 (Achtelfinale)
 Christian Süß gegen Ruwen Filus 4:? (Achtelfinale)
 Vu TranLe – Jens Berkenkampf 3:2
 Vu TranLe – David Steinle 3:2
 Thomas Theissmann – Christian Velling 3:?
 Thomas Theissmann – Michael Schneider 3:?
 Zoltan Fejer-Konnerth – Thomas Theissmann 4:1
 Steffen Mengel – Vu TranLe 4:0
 Hartmut Lohse – Ara Karakulak 3:?
 Dimitrij Ovtcharov – Hartmut Lohse 3:?
 Patrick Franziska – Richard Hoffmann 4:2

Weiterer Teilnehmer im Achtelfinale waren Deniz Aydin, Nico Christ, Dennis Dickhardt, Ruwen Filus, Alexander Flemming, Patrick Franziska, Raphael Graf und Lars Hielscher.

Dameneinzel 

Weitere Ergebnisse: (unvollständig)
 Lena Krapf – Jennifer Schmidt 3:2
 Katharina Michajlova – Jennifer Schmidt 3:?
 Jennifer Schmidt – Katrin Brickl 3:?
 Guo Pengpeng – Petra Heuberger 4:3
 Guo Pengpeng – Jessica Göbel 4:0
 Laura Robertson – Katharina Schneider 4:1
 Sabine Winter – Sonja Bott 4:1
 Kristin Silbereisen – Sabine Winter 4:0 (Achtelfinale)
 Amelie Solja gegen Irene Ivancan 4:?

Weitere Teilnehmerinnen im Achtelfinale waren Desiree Czajkowski, Jessica Göbel, Irene Ivancan, Lena Krapf, Laura Matzke, Laura Robertson, Alexandra Urban, Sabine Winter und Anja Schuh.

Herrendoppel 

Weitere Ergebnisse: (unvollständig)
 Sebastian Borchardt/Robin Malessa – Sascha Nimtz/Hartmut Lohse 3:?
 Daniel Schildhauer/Christian Velling – Falko Hille/Fuß 3:?
 Nico Christ/Lennart Wehking – Dennis Haberle/Andreas Schreitz 3:0 (Achtelfinale)
 Alexander Flemming/Jörg Schlichter – Daniel Schildhauer/Christian Velling 3:? (Achtelfinale)
 Dennis Dickhardt/Raphael Graf – Martin Dietrich/Deniz Aydin 3:2
 Sebastian Borchardt/Robin Malessa – Patrick Franziska/Nico Stehle 3:2 (Achtelfinale)

Damendoppel 

Weitere Ergebnisse: (unvollständig)
 Sonja Busemann/Nicole Funsch – Jennifer Schmidt/Madlin Heidelberg 3:0
 Petrissa Solja/Tanja Hain-Hofmann: Niederlage in der ersten Runde, danach gab Hain-Hofmann wegen Verletzung auf.
 Guo Pengpeng/Katharina Michajlova – Anja Schuh/Yuko Imamura 3:1 (Achtelfinale)

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 2010 in Trier Datenbank des Dieter Laibach (abgerufen am 16. Januar 2020)
 Tischtennisarchiv des Edgar Kemmer (abgerufen am 16. Januar 2020)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in der Zeitschrift tischtennis, Heft 2010/4, Seite 25 und Seite 30–35
 Norbert Freudenberger: So schnitten die Hessen ab, Zeitschrift tischtennis, 2010/4 Regional Südwest, Seite 6
 	

2010
Tischtennisveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Trier